Jaisalmer (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Jaisalmer (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jaisalmer
 Fort Jaisalmer, de oude versterkte stad gelegen in het huidige Jaisalmer